Die Büchse der Pandora steht für:
 Büchse der Pandora, ein Gegenstand der griechischen Mythologie
 Die Büchse der Pandora (Drama), Tragödie von Frank Wedekind (1902)
 Die Büchse der Pandora (Film), deutscher Stummfilm von Georg Wilhelm Pabst (1929)
 Die Büchse der Pandora (Buch), eine Sammlung von Kurzgeschichten von Agatha Christie (1929)
 Die Büchse der Pandora (Sachbuch), Standardwerk über den Ersten Weltkrieg von Jörn Leonhard (2014)
 Büchse der Pandora (Verlag), ein libertärer Verlag mit Sitz in Wetzlar

Pandora’s Box steht für:
 Pandoras Box, ein Käfig an Bord der HMS Pandora
 Pandora’s Box, US-amerikanische Frauen-Rockgruppe
 pandoras.box, deutsche Band
 Pandora’s Box (2008) (OT: Pandora'nın Kutusu; deutsch auch: Die Büchse der Pandora), türkischer Spielfilm von Yeşim Ustaoğlu
 Pandora’s Box , einen Song der britischen Pop-Band Orchestral Manoeuvres in the Dark